Rowton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Rowton, village du Cheshire
Rowton, village du Shropshire
Rowton Castle, château près de Shrewsbury, Shropshire

Autres
Bataille de Rowton Heath, bataille de la Première révolution anglaise en 1645
Rowton Houses, chaîne de pensions pour travailleurs célibataires
Montagu Corry, 1 Baron Rowton (1838-1903), philanthrope britannique

Homonymie de toponyme